Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das St. Petersburg Ladies Trophy 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 28. bis 30. Januar stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse 

 Tereza Martincová wurde wegen Schiedsrichterbeleidigung disqualifiziert.

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Sankt Petersburg